Kurt Noack (botanicus) (1888-1963), Duitse botanicus
Kurt Noack (componist) (1893-1945), Duitse componist